Открытый чемпионат Шэньчжэня 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах Shenzhen Longgang Tennis Centre.

Турнир-2017 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Шэньчжэне — с 1 по 7 января 2017 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату Австралии серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Агнешка Радваньская
 Парный турнир —  Ваня Кинг /  Моника Никулеску

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первой сеянной стала 5-я ракетка мира Агнешка Радваньская, а второй сеянной стала 3-я в мире и прошлогодняя победительница Агнешка Радваньская. Польская теннисистка в четвертьфинале проиграла № 8 посева Алисон Риск. Чемпионка турнира 2015 года № 4 в мире Симона Халеп была посеяна под вторым номером. Она выбыла во втором раунде, уступив чешке Катерине Синяковой. Обе теннисистки, выбившие главных фавориток турнира, в итоге разыграли титул в финале и победу смогла одержать Синякова. Риск в свою очередь второй год подряд сыграла в главном матче турнира, но оба раза проиграла. В основном турнире приняло участие одна представительница России: Евгения Родина, которая проиграла в первом же раунде.

В парном турнире победу одержал дуэт Андреа Главачкова и Пэн Шуай, сеянный под вторым номером. Для Никулеску победа на турнире оказалось второй (до этого в 2013 году в паре с Кларой Закопаловой). Прошлогодние чемпионки Ваня Кинг и Моника Никулеску не защищали свой титул, однако Никулеску выступала на турнире в паре с Симоной Халеп под № 4 посева и проиграла уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Катерина Синякова обыграла  Алисон Риск со счётом 6-3, 6-4.
 Синякова выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Риск сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай обыграли  Йоану Ралуку Олару /  Ольгу Савчук со счётом 6-1, 7-5.
 Главачкова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пэн выиграла 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Январь 2017 года
2017